Saurolophorkis är ett släkte av orkidéer. Saurolophorkis ingår i familjen orkidéer. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Orkidéer
Saurolophorkis